GMA Network comunemente indicato come Kapuso Network (che significa letteralmente "parte del cuore") o semplicemente Sette (che significa "7") è un'importante rete commerciale televisiva e radio nelle Filippine. GMA Network è di proprietà di GMA Network, Inc., una società quotata in borsa. La sua prima trasmissione in televisione è stata il 29 ottobre 1961, GMA Network (precedentemente noto come DZBB TV Channel 7, RBS TV Channel 7, GMA Radio-Television Arts poi GMA Arcobaleno Satellite Network) è comunemente conosciuto come la "Rete Kapuso in riferimento al contorno del logo della società. È stato anche chiamato la "Rete energia" che si riferisce alla programmazione apparente durante il mandato della nuova gestione, che ha rilevato nel 1974. La sede della Rete GMA Center è a Quezon City e il suo trasmettitore si trova a Tandang Sora Avenue, Barangay Culiat anch'esso a Quezon City.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive di GMA Network